Matet kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Matet (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Matet (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar